Соловьёвка (до 1948 года Нойтермаа, ) — посёлок в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
По постановлению общего собрания колхозников колхоза «имени Кирова» зимой 1948 года деревня Нойтермаа получила наименование Новоселье. Спустя некоторое время название Новоселье было изменено на Сольцы, а затем ещё раз, на Соловьевка. Предположительно, название образовано от фамилии погибшего воина.

История 

До 1940 года деревня Нойтермаа входила в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Пюхяярвского сельсовета Кексгольмского района

С 1 октября 1948 года в составе Отрадненского сельсовета Приозерского района. 

С 1 января 1949 года деревня учитывается, как посёлок Соловьёвка. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения: Кескила, Тойвола, Вискари, Парсанмяки, Савела, Куянсуу, Рантала, Лампила.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 523 человека. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Соловьёвка входил в состав Отрадненского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Соловьёвка Отрадненской волости проживал 237 человек, в 2002 году — 183 человека (русские — 88 %).

В 2007 году в посёлке Соловьёвка Плодовского СП проживали 183 человека, в 2010 году — 208 человек.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Суходолье — 1 км. 

В посёлке находится Гагаринское и два Соловьёвских озера.

Демография

Улицы 
3-я Бригада, Железнодорожная, Ленинградская, Лесная, Малиновая, Межозёрная, Первомайская, Садовая, Светлановская, Суходольская, Труда, Центральная.

Садоводства 
Долина озёр, Комсомольское, Молодёжное, Салют.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района